Зимняя классика НХЛ 2019 () — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2018/19 между командами «Чикаго Блэкхокс» и «Бостон Брюинз», который состоялся 1 января 2019 года на стадионе «Нотр-Дам Стэдиум» в американском городе Саут-Бенд, штат Индиана и завершился победой «Бостона» со счётом 4:2.

Предыстория 
«Чикаго Блэкхокс» в четвёртый раз принимал участие в «Зимней классике» (2009, 2015, 2017) и в шестой на открытом воздухе (Стадионная серия 2014 и 2016). Для «Бостона» этот матч стал третьим под открытым небом (Зимняя классика 2010 и 2016).

Стадион 

«Нотр-Дам Стэдиум» расположен в городе Саут-Бенд, штат Индиана на котором проводит свои домашние матчи команда по американском футболу Университета Нотр-Дам и способен вмещать около 77 622 зрителей. 17 декабря на стадионе начались работы по установке хоккейной площадки.

Положение команд перед матчем 
Перед матчем «Брюинз» провели 40 матчей в регулярном чемпионате 2018/19, в которых одержали 22 победы, потерпели 14 поражений, 4 из которых в овертайме и по буллитам, и с 48 очками занимали 6-е место в Восточной конференции. «Блэкхокс» провели 42 матча, победив в 15 и проиграв в 21 (6 из них в основное время), и с 36 очками занимали 13-е место в Западной конференции.

Этот матч стал первой встречей «Брюинз» и «Блэкхокс» в сезоне 2018/19.

Матч

Отчёт

Три звезды матча 
 Давид Пастрняк («Бостон Брюинс»). 1 гол, 1 результативная передача;
 Кэм Уорд («Чикаго Блэкхокс»). 31 сейв;
 Давид Крейчи («Бостон Брюинз»). 1 гол, 1 результативная передача.

Составы команд

См. также 
 Стадионная серия НХЛ 2019

Примечания 

Матчи НХЛ на открытом воздухе
НХЛ в сезоне 2018/2019
2019 год в хоккее
Зимняя классика НХЛ
Чикаго Блэкхокс
Бостон Брюинз
Спортивные соревнования в Индиане